The Greatest Hits Collection – album delle Bananarama del 1988
 The Greatest Hits Collection – album di Alan Jackson del 1995
 The Greatest Hits Collection – album di Brooks & Dunn del 1997